L'expression Hong Kong Film Awards 2004 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 2004
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 2005 mais honorait des films sortis en 2004 à Hong Kong